Teirio ist der Name zweier unbewohnter Inseln des Inselstaates Kiribati:
 Teirio (Abaiang), Abaiang-Atoll, Gilbertinseln
 Teirio (Butaritari), Motu des Butaritari-Atolls